Moser-Roth, marca alemanya de xocolata produïda per Storck i comercialitzada per Aldi
 Biografies: 
 Aldo Moser (Giovo, província de Trento, 1934), ciclista italià que fou professional entre 1954 i 1973
 Alfredo Moser (Uberaba, Minas Gerais), mecànic i inventor brasiler conegut per haver inventat la llum Moser
 Coloman Moser o Kolo Moser (Viena, 1868 - 1918), pintor, dibuixant i dissenyador austríac 
 Edvard Moser (1962), neurocientífic i psicòleg noruec, guardonat amb el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina 
 Enzo Moser (Palù di Giovo, 1940 - 2008), ciclista italià professional entre 1962 i 1967 
 Francesco Moser (Giovo, 1951), ciclista italià professional entre 1973 i 1988
 Franz Moser (Viena, 1880 - 1939), compositor austríac 
 Johannes Moser (Berlín, 1889 - ?), compositor i musicòleg alemany 
 Leo Moser (1921-1970), matemàtic austríac-canadenc
 May-Britt Moser (1963), neurocientífica i psicòloga noruega
 Moreno Moser (Trento, Trentino - Tirol del Sud, 1990), ciclista italià professional des del 2012 
 Rudolf Moser (Niederuzwyl, 1892 - Basilea, 1960), compositor suís 
 Silvio Moser (1941, Zuric), pilot de curses automobilístiques suís que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Miscel·lània:
 Teorema de Kolmogórov-Arnold-Moser, resultat de sistemes dinàmics sobre la persistència de moviments quasiperiòdics